Cieki w Polsce
 Polański Potok – potok, dopływ Wisłoka
 Polański Potok – potok, dopływ Poniczanki

Przypisy